Huxtable ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Louise Huxtable (1921–2013), US-amerikanische Journalistin
 Juliana Huxtable (* 1987), US-amerikanische Performance-Künstlerin, Autorin, DJ und Model